Захарчу́к — українське прізвище, утворене від Захар — народної форми канонічного імені Захарій (Захарія).

Відомі носії 

 Захарчук Борис Іванович ( 1955) — український науковець, історик, дипломат.
 Захарчук Василь Тимофійович (1899—?) — український громадський діяч.
 Захарчук Дмитро Васильович — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захарчук Євген Миколайович (1882—1938) — український театральний актор.
 Захарчук Микола Максимович (1923—2005) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Захарчук Олег Григорович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Захарчук Олександр Іванович (* 1962) — професор, доктор медичних наук.
 Захарчук Олександр Ананійович — Герой Радянського Союзу.
 Захарчук Олександр Петрович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захарчук Олексій Миколайович — український художник,
 Захарчук Святослав Косьмич (1890—194?) — полковник Армії УНР.
 Захарчук Сергій Григорійович ( 1984) — український спортсмен, депутат міської ради.
 Захарчук Сергій Миколайович (1915—1943) — православний священик, священномученик.
 Захарчук Петро Михайлович (1953—1996) — Герой Росії (1996).
 Захарчук Степан Олександрович ( 1986) — російський хокеїст, захисник.

Див. також 
 Захарченко
 Захаров

Українські прізвища
Прізвища на -ук